Зипойт (Зипоит) — мужское имя, имеющее фракийские корни. Известные носители:
 Зипойт I — царь Вифинии (326—278 до н. э.)
 Зипойт II Вифин — царь части Вифинии (279—276 до н. э.)
 Зипойт III — царь Вифинии (255—254 до н. э.)